Пе́терс (, ) — немецкая и голландская фамилия.

А 
 Петерс, Александр Фёдорович (1836—1895) — генерал-лейтенант, сенатор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Петерс, Арно (1916—2002) — немецкий исследователь и мыслитель, географ, историк, экономист и гуманист.
 Петерс, Амплий Карлович (1824—1890) — генерал-лейтенант, участник Кавказской войны.

Б

В 
 Петерс, Вик (1955—2016) — канадский кёрлингист и тренер.
 Петерс, Вилфрид (род. 1964) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, спортивный директор.
 Петерс, Вильгельм (1815—1883) — немецкий натуралист, зоолог, анатом и первооткрыватель.

Г 
 Петерс, Георгий Борисович (1897—1978) — гвардии генерал-майор, командир 5-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта.
 Петерс, Густав (Август) Эрнестович (1837—1896) — российский военный инженер.

Д 
 Петерс, Джеймс Ли (1889—1952) — американский орнитолог.
 Петерс, Джеки (род. 1969) — бельгийский футболист.
 Петерс, Дмитрий (род. 1984) — немецкий дзюдоист.

Е 
 Петерс, Евгений Борисович (1892—1922) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, полковник Дроздовского полка.

И 
 Петерс, Ивана (также известная как Ивана Негатив; род. 1974) — сербская певица, вокалистка рок-группы Negativ и бывшая певица группы Tap 011.

К 
 Петерс, Кари (род. 1985) — люксембургский лыжник, участник Олимпийских игр 2014 года.
 
 Петерс, Каролина (род. 1971) — немецкая актриса театра и кино.
 
 Петерс, Кристиан Генрих Фридрих (1813—1890) — германо-американский астроном.
 Петерс, Кришьянис (1975—2014) — латвийский политик.

Л 
 Отто-Петерс, Луиза (1819—1895) — немецкая писательница, феминистка.
 Петерс, Людо (род. 1953) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.

М 
 Петерс, Марибет (род. 1939) — 11-й регистратор авторских прав Соединенных Штатов Америки.
 Петерс, Мауритиус (1882—1957) — нидерландский велогонщик, олимпийский чемпион и чемпион мира.

Н 
 Петерс, Нанс (род. 1994) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.

П 
 Петерс, Пээт Феликсович (1937—2011) — советский режиссёр документального кино, оператор и сценарист.

Р 
 Петерс, Райнхард (1926—2008) — немецкий дирижёр.
 Петерс, Рене (род. 1981) — люксембургский футболист, полузащитник национальной сборной Люксембурга.
 Петерс, Ричард (Рихард) Александрович (1850—1908) — российский педиатр, доктор медицины, старший врач детской больницы принца Петра Ольденбургского.
 Петерс, Ротими (род. 1955) — нигерийский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Петерс, Рудольф (1902—1962) — немецкий композитор и пианист.

С 
 Петерс, Синеке (род. 1992) — нидерландская певица и стилист.

У 
 Петерс, Уве Хенрик  (род. 1930) — немецкий психиатр и невролог.

Х 
 Петерс, Хайнрих — немецкий яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Петерс, Христиан Иванович (Христиан Август Фридрих; 1806—1880) — немецкий астроном.

Э 
 Петерс, Эрнст Карлович (1813—1891) — генерал-лейтенант, участник Крымской войны.

Я 
 
 Петерс, Янис (род. 1939) — латышский поэт, публицист, советский политик и латвийский дипломат и общественный деятель.

Другое 
 Петерс — небольшой ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны.
 Петерс — советский художественный фильм о ближайшем сподвижнике Феликса Дзержинского, революционере Якове Петерсе.
 «Роза Петерса» — матрица для вычисления точной стоимости какого-либо продукта или услуги.

См. также 
  — транскрипция этой же фамилии с английского языка.